David Kernan – attore e regista teatrale britannico
 Joe Kernan – politico e imprenditore statunitense
 Reginald Kernan – attore cinematografico statunitense